Königsmantel ist die Bezeichnung für:

ein Kleidungsstück, siehe Königsmantel (Kleidung)
eine Muschelart, siehe Königsmantel (Muschel)
eine Pflanzenart, siehe Königsmantel (Pflanze)